Беља Есперанза има више значења:

 Беља Есперанза (Кумпас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Есперанза (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Есперанза (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Беља Есперанза (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Есперанза (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Есперанза (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Беља Есперанза (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику